Hemitriton est un synonyme attribué à deux genres d'urodèles :
Hemitriton Van der Hoeven, 1833, synonyme de Proteus Laurenti, 1768
Hemitriton Dugès, 1852, synonyme de Ichthyosaura Latreille, 1801

Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)
Proteidae
Pleurodelinae